Рено де Куртене (), в Англии известен как Реджинальд де Куртене (; ок. 1100 — ок. ) — сеньор де Куртене ок. 1145 — 1150/1155, 1-й барон Саттон из Беркшира с 1161, третий сын Миля, сеньора де Куртене, и Ирменгарды, дочери Рено II, графа Невера. Рено был родоначальником английской ветви дома Куртене (позже Кортни), представители которого носят титул графов Девона.

Биография 
Точный год рождения Рено неизвестен. Он происходил из знатного французского рода, владевшего землями с центром в Куртене.

Около 1145 года после смерти старшего брата Гильома Рено унаследовал родовые владения. Вскоре после этого Рено в составе армии короля Франции Людовика VII принимал участие во Втором крестовом поход. Там Рено поссорился с королём, который в итоге конфисковал владения Рено и передал их своему младшему брату Пьеру, женив его на Елизавете, дочери Рено. Причина ссоры неизвестна. Возможно, Рено был приверженцем Алиеноры Аквитанской. После её развода с Людовиком VII Рено отправился вслед за вторым мужем Алиеноры, Генрихом II Плантагенетом, в Англию.

В Англии король даровал Рено владения в Беркшире. Там же Рено вторично женился. В 1161 году Генрих II присвоил Рено титул барона Саттона из Беркшира. Также Рено занимал должности шерифа Девона и кастеляна Эксетера.

В 1172 году Рено сопровождал короля в ирландской экспедиции в графство Уэксфорд.

Согласно «Fundationis et Fundatorum Historia», написанном в аббатстве Форд, Рено умер 27 сентября 1194 года, но возможно это известие относится к его одноимённому сыну.

Брак и дети 
1-я жена: с ок. 1120/1130 Елена (Елизавета) (ок. 1113 — ок. 1153), дочь Фредерика дю Донжон. Дети:
 Гильом (ум. до 1190)
 Рено (ок. 1125 — 27 сентября 1194 или 1 августа 1209), родоначальник ветви Куртене из Окгемптона (позже графы Девона)
 Елизавета (1135/1145 — после 14 сентября 1205); муж: Пьер I де Куртене, сеньор де Куртене, 6-й сын короля Франции Людовика VI, родоначальник 2-го дома Куртене
 Эльвида; муж: Аваллон де Сегнеле

2-я жена: согласно «Fundationis et Fundatorum Historia» второй женой Рено была Авиза д’Авранш (ум. 1 августа 1209), дочь Роберта д’Авранша и Матильды Авенил. В то же время «Burke’s Peerage» указывает второй женой Рено Мод (Мария) Фиц-Роберт (ум. 1224), дочь Роберта Фиц-Эдит, барона Окгемптона (незаконнорождённого сына короля Англии Генриха I) и Мод д’Авранш. По предположению «Foundation for Medieval Genealogy» в «Burke’s Peerage» неверно интерпретировали первичные источники и перепутали Рено и его старшего сына Гильома, который и был женат на Мод Фиц-Роберт. Дети:
 Роберт (ум. 1206/1209), 2-й барон Саттон из Беркшира, шериф Камберленда, родоначальник угасшей ветви Куртене из Саттона
 Энжелин (ум. после 1209); муж: Гилберт I Бассет (ум. ок. 1205/1206)
 (?) Генрих (ум. до 1231)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Родившиеся в 1100-е годы
Первый дом Куртене
Правители Европы XII века
Участники Второго крестового похода
Сеньоры Куртене